Zkratka WLM může znamenat: 
 Windows Live Messenger, klient internetové služby
 Wiki Loves Monuments, Wiki miluje památky, fotografická soutěž
 Wolf-Lundmark-Melotte, galaxie
 White Lives Matter, heslo, které se objevilo v roce 2015 jako reakce na heslo afroamerických aktivistů Black Lives Matter z roku 2014